Тара́н может означать:

Военное дело 
 Таран — стенобитное осадное орудие.
 Таран — конструктивный элемент носовой части корабля, предназначенный для пробивания корпуса вражеского судна, а также — сам приём морского боя с использованием этого средства.
 Воздушный таран — тактический приём воздушного боя.
 Танковый таран — тактический приём танкового боя.
 СУ-152 «Таран» — советская опытная самоходная противотанковая пушка (1965).
 «Таран» — проект советской системы противоракетной обороны (1963—1964).

Инструмент 
 Гидравлический таран — устройство, предназначенное для подъёма жидкости на высоту.
 Таран — горнопроходческий инструмент, составная часть струго-таранной установки.

Топоним 
 Таран () — маяк для обозначения мыса Таран в Калининградской области.
 Таран — мыс в Калининградской области, местоположение высочайшего (55—60 м) клиффа (крутого обрыва) на Балтийском море.
 Таран — мыс в Магаданской области.
 Таран — упразднённое село в Теректинском районе Западно-Казахстанской области Казахстана.
 Тарн-Таран — округ в индийском штате Пенджаб.

Фамилия 
 
 Таран, Алексей Павлович (1919—1997) — полный кавалер ордена Славы.
 Таран, Анатолий Васильевич (1940—1995) — советский, украинский поэт, журналист.
 Таран, Андрей Васильевич (род. 1955) — министр обороны Украины.
 Таран, Владимир Диомидович (1905—1970) — советский учёный, доктор технических наук.
 Таран, Вячеслав Александрович (1969—2022) — основатель компании Forex Club.
 Таран, Григорий Алексеевич (1912—1948) — Герой Советского Союза.
 
 
 Таран, Лев Николаевич (1938—1995) — советский поэт.
 Таран, Олег Анатольевич (род. 1960) — советский и украинский футболист.
 
 
 Таран, Прасковья Дмитриевна (1921—2006) — Герой Социалистического Труда.
 Таран, Руслана Алексеевна (род. 1970) — украинская яхтсменка.
 Таран, Савва Дмитриевич (1890—1937) — советский партийный деятель.
 Таран, Семён Тимофеевич (1872 — ?) — депутат Государственной думы I созыва.
 Таран, Сергей Николаевич (род. 1973) — советский и украинский футболист, украинский футбольный тренер
 Таран, Татьяна Архиповна (1946—2007) — советский и украинский математик, учёный в области искусственного интеллекта.

См. также 
 Таран — король пиктов в 693—697 годах.
 Таран-Жовнир, Юрий Николаевич (1927—2003) — советский и украинский учёный (металловедение).

Прочее 
 Таран — род растений семейства Гречишные.
 «Таран» — художественный фильм режиссёра Гунара Цилинского (1982).

См. также 
 Ижорский таран
 Таранная кость
Тарановское

Примечания